Agua Viva es la parroquia más occidental de las tres que conforman el Municipio Palavecino, y, frecuentemente, reconocida por ser el principal acceso al Parque Nacional Terepaima. También constituye uno de los atractivos turísticos del municipio, pues en ella hacen vida numerosos artesanos, sobre todo del papel, la madera y el gres que, con el tiempo le han dado vigor al concepto de una zona eminentemente dedicada a la artesanía y el turismo, aunque en años recientes esta actividad ha tenido un considerable declive.

Etimología 
Al ubicarse en las estribaciones del Cerro Terepaima, una formación orográfica que forma parte de la Sierra de Portuguesa y con esto del sistema montañoso andino de Venezuela, entre los valles del Río Turbio y el Río Claro, destacan en su relieve los manantiales, quebradas y riachuelos que fluyen hacia dichos valles, así pues, la parroquia es considerada tierra de "aguas vivas".

Geografía y fauna 
Agua Viva se ubica entre los 300 y los 650 m.s.n.m, su clima es fresco la mayor parte del año, y debido a que recibe gran parte de los vientos alisios del noreste y del sureste, muy húmedo.

Las principales fuentes hídricas nacen en la Sierra, tanto el Río Claro, que atraviesa un profundo valle que rompe abruptamente la pendiente formando así una especie de cañón que origina, a la altura de Las Tunas, una garganta; como las quebradas Tabure y El Tomo que corren a lo largo de la parroquia, atravesando la primera los terrenos correspondientes al Viñedo de la UCLA y la segunda describiendo un trayecto casi recto en dirección al valle. 
La cuenca hidrográfica que se origina en el Cerro Terepaima forma parte de la cuenca atlántica, a través del curso que sigue el río Turbio hacia el sur. 
La vegetación predominante es la que caracteriza al bosque deciduo, que contrasta con la aparición ocasional del matorral semiárido; el árbol más abundante es el Cuji yaque seguido del Araguaney, el Flamboyan y en los límites de la comarca, árboles más grandes, como la Ceiba o el Jabillo.
La fauna característica de la zona es bastante variada, en la periferia de la parroquia pueden apreciarse las guacharacas y diversidad de aves zancudas; del mismo modo, existe un sinnúmero de mariposas, como también mamíferos roedores, tal es el caso del rabipelao por ejemplo.

Demografía 
La parroquia Agua Viva hasta hace menos de treinta años era un conjunto de propiedades agrícolas, haciendas que, fueron intervenidas para convertirse, originalmente en parcelamientos frutícolas; la población de Agua Viva, en su mayoría proviene de otras regiones, tanto del Estado Lara como del resto del país. 

En principio, los primeros pobladores fueron agricultores especializados, pero más adelante se dio paso a artesanos y talladores. Finalmente, a mediados de la década del '90 la parroquia Agua Viva comienza a experimentar un incremento en la migración, producto del crecimiento del municipio Palavecino, la proximidad con la ciudad de Barquisimeto. El fácil acceso, a través de la Avenida Ribereña, convierten a la zona en un excelente lugar para establecer casas de campo a pocos minutos de la capital larense. 

La mayor parte de los habitantes de Agua Viva son técnicos; alrededor del 55% de los habitantes posee instrucción universitaria y poco más del 20% posee nivel de posgrado. Los habitantes de Agua Viva son, en su mayoría, adultos mayores de 35 años, siendo una de las parroquias del estado Lara con la población activa más numerosa.

Urbanismo y bienes de interés cultural 
La parroquia Agua Viva es atravesada desde el este y hacia el sur por una avenida perimetral denominada "Terepaima", donde se pueden encontrarse la mayoría de los comercios de la localidad. En esta avenida pueden apreciarse tres construcciones de gran valor patrimonial para la parroquia: la primera de ellas es la Casa Rosada, una quinta de estilo ecléctico, con elementos autóctonos, pero también notables influencias neoclásicas, mudéjares y hasta barrocas; la segunda es la Hacienda Agua Viva, un pequeño complejo conformado por una vieja casona de estilo colonial, un patio de caicos, una capilla y jardines alrededor; la tercera edificación es el Castillo Terepaima, donde se puede disfrutar de su elegancia, lujo y confort. 

A medida que se va ganando altura, la parroquia va transformándose, de una localidad densamente poblada, en la que abundan los edificios bajos y las casas multifamiliares, a una localidad de terrenos más amplios en la que comienzan a aparecer casonas y chalets. Esta transformación brinda la posibilidad de tener más de un escenario urbano posible en una sola localidad. La parroquia es asiento permanente del Instituto de la Uva, en su núcleo Agua Viva, y de la Facultad de Veterinaria de la UCLA (Lara). Asimismo, la población cuenta con el Seminario Los Agustinos (Lara) y con las sedes del Club Atlántico Madeira, sociedad de la colonia portuguesa en la región, el Club Rancho Terepaima, de tipo privado, el Club Pisumen, recreativo y en la localidad de Las Cuibas, un centro cultural dedicado a la artesanía llamado Papelote, en alusión a la fabricación de papel artesanal.

En lo alto del Cerro La Cruz, la cima de una de las lomas que conforman la fila de Terepaima, existe un monumento a la Cruz, al que puede ascenderse a través de unas escalinatas que inician justamente detrás de la Escuela principal de la parroquia, a escasos metros de la Iglesia principal.

Servicios, hospedaje y turismo 
La mayor parte de la parroquia está conectada a la red de tuberías de agua, así mismo posee su propio reservorio de agua en el Parque Nacional Terepaima y un conjunto de pozos profundos a lo largo del valle del río Claro, aprovechando los recursos acuíferos de la zona. La zona está plenamente electrificada, la subestación, ubicada en el sector La Cruz, se encarga de transformar el voltaje de carga para hacer la distribución doméstica, incluso a las zonas rurales de la localidad. Todas las compañías telefónicas tienen cobertura en la zona. Igualmente, operan en la parroquia varias empresas nacionales, regionales y locales de televisión por cable, también posee conexión a internet de banda ancha y en la cima del Terepaima, a 1500 m.s.n.m están ubicadas las antenas repetidoras de los canales de televisión nacional en señal abierta y otras empresas de telecomunicaciones. 

Agua Viva posee una reducida oferta hotelera; apenas 74 camas repartidas entre las tres posadas con las que cuenta la parroquia, la "Posada Colonial", en La Cruz, la "Posada Luna Azul", en el sector Loma Alta y en el mismo sector "Mi Campito" y el Seminario Los Agustinos, que recientemente ha abierto sus puertas a turistas para poder satisfacer la demanda de camas y al mismo tiempo poder autogestionar las instalaciones. La oferta gastronómica es un poco más abundante, los restaurantes "La Ternera", "Guaramar", "Gran Colombia" contrastan con la Pizzería Fabby, las panaderías artesanales, los locales de comida rápida y los expendios de comida tradicional (cachaperas y areperas), así como con una reciente atracción: las "Dulceras de Agua Viva", situadas en la única entrada que posee la parroquia, en modernos y muy confortables quioscos que le dan la espalda al Club de Profesores de la UCLA, solo están disponibles durante los fines de semana, que es cuando el flujo de turistas locales, principal fuente de sustento de la parroquia, es mayor.

En el sector La Cruz y en diversos lugares de la parroquia pueden también encontrarse puntos de muy alto valor gastronómico, por tratarse de expendios únicos y de gran calidad, como La Casita del Queso, en la que sus dueños venden quesos artesanales, elaborados por ellos mismos.

Accesibilidad y transporte 
A la parroquia puede accederse, por vía expresa pavimentada, a través de su única entrada, al final de la Avenida Ribereña. Sin embargo, dos vías rurales también están habilitadas para acceder a la parroquia, la primera por el Sector El Encanto, desde el valle del Turbio y la segunda por el sector El Roble, desde el valle del río Claro. El primer acceso atraviesa una zona agrícola en desarrollo, mientras el segundo conecta las localidades de El Manzano y Las Tunas, cruzando el río Claro por un vado. 

La mayor parte de la parroquia está efectivamente pavimentada. Desde Cabudare y desde Barquisimeto hay numerosas líneas de transporte habilitadas para llegar a Agua Viva y la mayoría de ellas atraviesan casi toda la parroquia. Sólo lugares muy remotos de la parroquia quedan fuera del trazado de las rutas de transporte. 

Agua Viva, a pesar de formar parte del área metropolitana de Barquisimeto, de contar con una vía expresa habilitada, de tener una población superior a los 20.000 habitantes y de ser asiento de una universidad autónoma nacional y una localidad estratégica para el turismo, no cuenta con una ruta habilitada por el Sistema de Transporte Masivo de la ciudad Transbarca. 

Recientemente, en un esfuerzo mancomunado, la Gobernación del estado Lara y la Alcaldía del municipio Palavecino inauguraron el Distribuidor Tarabana, una obra de infraestructura vial que reduce el tiempo de llegada desde Barquisimeto a tan solo 10 minutos de distancia, en vehículo particular.

Véase también 
 Municipio Palavecino
 Cabudare
 Parroquia José Gregorio Bastidas
 Gran Barquisimeto
 Lara (estado)

Referencias 
http://douglasv.blogspot.com/2013/11/parroquia-agua-viva-palavecino-lara.html
https://web.archive.org/web/20160819040833/http://www.el-nacional.com/viajes/Agua-Viva-lista-recibir-visitas_0_662333916.html

Agua Viva